Павел Витальевич Халимон (; род. 10 июня 1983 года, Чернигов) — украинский предприниматель, политик.Народный депутат Украины IX созыва.Заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа». Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. Председатель Черниговской областной организации партии «Слуга народа».

Образование 
В 2005 году кончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого (факультет подготовки кадров для органов прокуратуры).

Карьера и бизнес. 
Халимон является финансовым директором ООО «Прометей-газ 1» , основной вид деятельности которого - грузовой автомобильный транспорт.

Он занимал должность директора ООО «Агро-хаус».

Работал начальником регистрационной службы Прилуцкого горрайонного управления юстиции в Черниговской области.Ранее работал в Прилуцком районном суде Черниговской области.

Политическая деятельность 
2014 — кандидат на должность Прилуцкого городского головы.

2015 — кандидат в депутаты Черниговского облсовета от партии «Наш край».

Официальный представитель Владимира Зеленского на президентских выборах в Черниговской области.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 55 в списке. На время выборов: финансовый директор ООО «Прометей-газ 1», член партии «Слуга народа». Проживает в городе Прилуки Черниговской области.

Заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа». Председатель Черниговской областной организации партии «Слуга народа».

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Семья 
Женат. Жена Оксана занимается предпринимательской деятельностью. Воспитывают дочь Софию.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Прилуки
Члены партии «Слуга народа»
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва